Polerady est un toponyme qui peut désigner :

Polerady, une commune du district de Most, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Polerady, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie